Vriend ist der Name von 

 Ann Vriend,  kanadische Singer-Songwriterin und Pianistin
 Jan Willem de Vriend, niederländischer Dirigent